She Wolf – album kolumbijskiej piosenkarki Shakiry
 She Wolf – singel kolumbijskiej piosenkarki Shakiry
 She Wolf (Falling to Pieces) – singel francuskiego DJ-a i producenta muzycznego Davida Guetty